Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2018/19 enthält alle Spieler, die für die tschechische Extraliga im Schach 2018/19 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpfte kein Verein das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der ŠK Zikuda Turnov mit 11 eingesetzten Spielern auskam, spielten bei 1. Novoborský ŠK, ŠK Labortech Ostrava und der zweiten Mannschaft von Siesta Solution Unichess je 16 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 162 Spieler zum Einsatz, von denen 30 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Jewgeni Najer (Výstaviště Lysá nad Labem) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien. Igor Rausis (BŠŠ Frýdek-Místek) erreichte 8,5 Punkte aus 11 Partien, Vojtěch Plát (Výstaviště Lysá nad Labem), Zbyněk Hráček (GASCO Pardubice) und Lukáš Vlasák (ŠK ZIKUDA Turnov) je 8 Punkte aus 11 Partien. Mit Wang Hao und Ján Markoš (beide 1. Novoborský ŠK) erreichten zwei Spieler 100 %, dabei bestritt Wang zwei Wettkämpfe, Markoš einen.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2018); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2018); wenn diese Zahl eingeklammert ist, handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2018; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, CHN = China, CZE = Tschechische Republik, ESP = Spanien, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Výstaviště Lysá nad Labem

GASCO Pardubice

1. Novoborský ŠK

ŠK Zikuda Turnov

BŠŠ Frýdek-Místek

ŠK DURAS BVK Královo Pole

Siesta Solution Unichess I. Mannschaft

ŠK Slavoj Poruba

Moravská Slavia Brno

ŠK Labortech Ostrava

TJ Slavoj Český Těšín

Siesta Solution Unichess II. Mannschaft

Weblinks 

 Ergebnisse bei chess-results.com

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2018
Schach 2019